XYZ – gruppo musicale rock progressivo britannico
 XYZ – gruppo musicale heavy metal statunitense
 XYZ – album discografico degli XYZ (Stati Uniti) del 1989
 XYZ – singolo degli High and Mighty Color del 2009
 XYZ Records – etichetta discografica statunitense